|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2018 vond plaats van 29 januari tot en met 4 februari 2018 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kristina Mladenovic was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de finale, maar slaagde er niet in haar titel te prolongeren.

De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Darja Kasatkina.

De ongeplaatste Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Française Kristina Mladenovic in twee sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sint-Petersburg op haar naam te schrijven. Het was haar 21e WTA-titel, de eerste van 2018.

De Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jeļena Ostapenko en Alicja Rosolska had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rosolska speelde samen met Lara Arruabarrena – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Gabriela Dabrowski en Xu Yifan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Timea Bacsinszky en Vera Zvonarjova won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Alla Koedrjavtseva en Katarina Srebotnik in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Bacsinszky had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Zvonarjova zes.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Sara Errani uit Italië – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2018
Sint-Petersburg